Ро́джер Дже́ксон: Джексон, Роджер (род. 1942) — канадский гребец и спортивный функционер.
 Джексон, Роджер (род. 1956) — американский актёр озвучивания.